Bouakkaz, aussi orthographié Bouakaz peut faire référence :

Patronyme 

 Hamou Bouakkaz (1964 -), homme politique français membre du Parti socialiste ;
 Yacinn Bouakaz (1980 -), handballeur international algérien ;
 Moez Bouakaz (1966 -), ancien footballeur tuniso-suisse devenu entraîneur ;
 Hiziya Bouakkaz (1855-1878), heroïne d'une élégie célèbre de la poésie algérienne.

Toponyme 

  : Bouakkaz, quartier relevant du secteur de M'hamid, au sud-ouest de Marrakech ;
  : Aïn Bouakkaz, quartier de la ville d'Aïn Bessem (wilaya de Bouira).